WRO, code AITA de l'aéroport Nicolas-Copernic de Wrocław-Strachowice
 WRO, sigle anglais de l'Olympiade Mondiale de Robotique